Людови́к Сильве́стр (; ) — французский футболист, полузащитник. В настоящее время спортивный директор клуба «Ред Стар».

Клубная карьера 
До 2000 года Сильвестр учился в футбольной академии «Клейрфонтейн», потом играл за «Генгам» и «Страсбур».

В 2005 году Людовика подписала «Барселона». До дебюта в основной команде «Барселоны», он играл за вторую команду, обозначенную литерой «Б». Дебют в чемпионате состоялся 13 мая 2006 года на 64 минуте матча с «Севильей», который «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Первый матч Людовика в стартовом составе против «Атлетика Бильбао», также стал его последним выступлением за «Барсу».

В 2006 году Сильвестр подписал контракт с пражской «Спартой». Его дебют состоялся 29 июля того же года в матче с «Кладно», закончившимся нулевой ничьей. Свой первый международный матч Людовик сыграл 14 сентября против «Хартс» в первом раунде кубка УЕФА.

12 сентября 2016 года Людовик подписал контракт с «Ред Стар» сроком на один сезон.

После карьеры 
В августе 2018 года занял должность спортивного директора в клубе «Ред Стар».

Личная жизнь 
Сильвестр родился во Франции, но имеет мартиникские корни.

Клубная статистика

Достижения

«Спарта» (Прага) 
 Чемпион Чехии: 2006/07

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Ред Стар»